Ji-won, também escrito Chi-won, é um prenome unissex coreano. Apesar de nunca ter sido um dos dez nomes mais usados para meninos ou meninas, na década de 2000 começou a se tornar mais comum, como parte de uma tendência crescente de dar nomes unissex para bebês.

Pessoas com este nome incluem:
 Eun Ji-won (1978), rapper sul-coreano
 Ha Ji Won, nascida Jeon Hae-rim (1978), atriz sul-coreana
 Jang Ji-won (1979), taekwondista sul-coreana
 Kim Chi-won (1943), escritora sul-coreana
 Ji-Won Kim (1959), boxeador sul-coreano
 Kim Ji-won (1992), atriz sul-coreana
 Park Ji-won (1737–1805), filósofo da Dinastia Joseon
 Park Jie-won (1942), político sul-coreano
 Uhm Ji-won (1977), atriz sul-coreana
 Ye Ji-won (1973), atriz sul-coreana
 Yang Jiwon (1988), cantora sul-coreana, integrante do girl group Spica
Kim Ji-won (1995), mais conhecido como BOBBY é um rapper sul-coreano, integrante do boy group iKON.

Ver também 
 Lista de prenomes coreanos

Desambiguações de prenomes
Prenomes coreanos